Maurice Greene (componist)
Maurice Greene (atleet)